Хенриета фон Насау-Вайлбург () може да се отнася за:
 Хенриета фон Насау-Вайлбург (1780–1857), съпруга на принц Лудвиг фон Вюртемберг
 Хенриета Александрина фон Насау-Вайлбург (1797–1829), съпруга на ерцхерцог Карл Австрийски